Ambla peut désigner :
 Ambla, un village d'Estonie ;
 Ambla, la commune dont le précédent est le chef-lieu.